Первоцелинное муниципальное образование — сельское поселение в Озинском районе Саратовской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Первоцелинный.

История 
В 2016 году упразднён хутор Бармотино.

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
 Главы сельского поселения
 Пашков Николай Владимирович.

Примечания 

Муниципальные образования Озинского района
Сельские поселения Саратовской области